George Gale (1756-1815), amerykański polityk, pierwszy przedstawiciel 5. okręgu wyborczego w latach 1789-1791, ojciec Levina Gale'a
 George Gale (1927-1990), brytyjski dziennikarz prasowy i radiowy
 SS George Gale, statek nazwany imieniem polityka George'a Gale'a